Горячая:

 Горячая (гора) — отрог горы Машук в черте города Пятигорска.
 Горячая (река, впадает в Байкал) —  река в Северо-Байкальском районе Бурятии.
 Горячая (приток Ципы) (Нира) —  река в Баунтовском районе Бурятии.
  —  река в Елизовском районе Камчатского края.
 Горячая (приток Кухтуя) —  река в Охотском районе Хабаровского края.
 Горячая (приток Чикоя) —  река в Красночикойском районе Забайкальского края.

См. также 
 Горячит